Dřínov kan verwijzen naar:
 Dřínov (okres Kladno), gemeente in okres Kladno
 Dřínov (okres Kroměříž), gemeente in okres Kroměříž
 Dřínov (okres Mělník), gemeente in okres Mělník